U 571 (Kriegsmarine), een Duitse klasse VII C onderzeeboot van de Kriegsmarine tijdens de Tweede Wereldoorlog
U-571 (film), een Amerikaanse film uit 2000 onder regie van Jonathan Mostow